Анато́лий Антоно́в: Антонов, Анатолий Андреевич (род. 1934) — советский гребец.
 
 Антонов, Анатолий Петрович (1940—1990) — советский инженер-строитель.

Примечания